Lingüística: Assimilació, fenomen fonètic en el qual un so adquireix característiques del o dels sons contigus quant al mode i/o al punt d'articulació.
 Genètica: Assimilació genètica, procés biològic.
 Psicologia: Assimilació (psicologia), procés descrit per Jean Piaget que explica la manera en que s'integren nous elements als esquemes mentals.
 Sociologia: Assimilació cultural, absorció d'un grup ètnic o cultural a un altre grup diferent.